19-й Чемпионат Белоруссии по футболу начался 4 апреля и закончился 8 ноября 2009 года. В чемпионате участвовали 14 команд. В конце предыдущего сезона «Динамо» Минск возглавил Славолюб Муслин. Его противостояние с молодым наставником БАТЭ Борисов Виктором Гончаренко виделось особенно интересным, но по большому счету, схватки не получилось. БАТЭ выиграл чемпионат за явным преимуществом. Это четвёртый подряд чемпионский титул БАТЭ.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Высшую лигу из Первой лиги:
 «Минск» (1-е место в Первой лиге сезона 2008)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 2008:
 «Локомотив Минск»
 «Савит Могилёв»
 «Дарида Минский район»

Клубы-участники 

</center>

Положение

Лидеры чемпионата

Результаты матчей

Турнир дублирующих составов 

 Лучший бомбардир — Игорь Зенькович («Динамо» Минск) (16 мячей).

Статистика игроков

Бомбардиры

Голевые передачи

Количество голов по турам

Символическая сборная чемпионата Белоруссии 2009

См. также 
 Первая лига Белоруссии по футболу 2009
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2009
 Кубок Белоруссии по футболу 2008/2009
 Кубок Белоруссии по футболу 2009/2010

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Беларуси 2009 по футболу

Чемпионат Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2009 году
Спорт в Белоруссии в 2009 году